Le tournoi de tennis de New Haven est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier, s'est disputée du 23 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Šafářová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julia Görges et Lucie Hradecká.

Faits marquants 
On note le forfait de la tête de série numéro 1, la Roumaine Simona Halep.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
New Haven
Sport aux États-Unis en août 2015
Tennis en août 2015